Мисс Мира 2013 () — 63-й ежегодный конкурс красоты, проводился 28 сентября 2013 года во Всемирном конвент-центре Нуса-Дуа, Бали, Индонезия. За победу на нём соревновалось 127 претенденток, победительницей стала представительница Филиппин — Меган Янг.

19 сентября 2013 год в столице Индонезии — Джакарте, в качестве протеста и альтернативы традиционному конкурсу «Мисс Мира 2013», прошёл международный конкурс «Мисс мусульманского мира 2013», победительницей которого стала 21-летняя Обабийи Аиша Аджибола из Нигерии.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Участницы 
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"
|-
! Страна/Территория !! Участница !! Возраст !! Родной город/регион
|-
|  || Эрсела Курти || 22 || Тирана
|-
|  || Мария Кастело || 23 || Уиже
|-
|  || Тереза Кустер || 24 || Буэнос-Айрес
|-
| ' || Лариса Леув || 22 || Ораньестад
|-
|  || Эрин Холланд || 24 || Сидней
|-
|  || Эна Кадич || 23 || Инсбрук
|-
|   || Сандра Баннистер || 24 || Нассау
|-
|   || Регина Рамджит || 19 || Бриджтаун
|-
|  || Мария Виаличка || 22 || Витебск
|-
|  || Ноэми Аппарт || 20 || Льеж
|-
|  || Идолли Луиза Салдивар || 22 || Бельмопан
|-
|  || Кэтрин Арнфилд || 18 || Гамильтон
|-
|  || Алехандра Кастильо || 20 || Тариха
|-
|  || Санда Гутич || 19 || Сараево
|-
|  || Розмарин Кеофитлхетце || 20 || Габороне
|-
|  || Санклер Франц || 21 || Аррою-ду-Тигри
|-
|  || Киртис Мэлоун || 21 || Тортола
|-
|  || Нэнси Карабойчева || 20 || Пазарджик
|-
|  || Дениз Валери Айена || 22 || Яунде
|-
|  || Камиль Мунро || 24 || Реджайна
|-
|  || Камила Андраде || 22 || Консепсьон
|-
|  || Йю Вэйвэй || 25 || Анькан
|-
|  || Синсия Чанг || 21 || Тайбэй
|-
|  || Даниэла Окоро || 23 || Кали
|-
|  || Ярли Марин || 23 || Пунтаренас
|-
|  || Айссата Диа || 21 || Абоисо
|-
|  || Лана Гржетич || 18 || Риека
|-
|  || Ксафира Урселита || 18 || Виллемстад
|-
|  || Кристи-Мари Агапиу || 20 || Никосия
|-
|  || Люси Ковандова || 19 ||Дольни Коунице
|-
|  || Мален Риис Соренсен || 20 || Хадерслев
|-
|  || Лесласса Армор-Шиллингфорд || 19 || Розо
|-
|  || Джоэли Бернат || 24 || Бронкс
|-
|  || Ларица Паррага || 19 || Санто-Доминго
|-
| '' || Паола Айала || 18 || Сан-Сальвадор
|-
|  || Кирсти Хеслвуд || 24 || Лондон
|-
|  || Реститута Мифуму Нгема || 19 || Майкомисин
|-
|  || Генет Цегай || 22 || Мэкэле
|-
|  || Кайрин Эрбслебен || 21 || Сува
|-
|  || Майя Керисалми || 20 || Нокиа
|-
|  || Марин Лорфелин || 20 || Шарни-ле-Макон
|-
|  || Брунилла Муссадинго || 19 || Ламбарене
|-
|  || Тамар Шедания || 21 || Зугдиди
|-
|  || Амина Саббах || 18 || Йена
|-
|  || Карранзар Наа Окайли Шутер || 22 || Аккра
|-
|  || Маруа Харбуш || 22 || Гибралтар
|-
|  || Афина Пикраки || 21 || Афины
|-
|  || Шерина ван дер Коелен || 21 || Сен-Франсуа
|-
|  || Камарин Мендиола || 18 || Агана Хайтс
|-
|  || Карла Лорейн Квинто || 25 || Гватемала
|-
|  || Мариама Диалло || 22 || Конакри
|-
|  || Хени Таварес || 21 || Бафата
|-
|  || Ругайа Бойер || 23 || Джорджтаун
|-
|  || Кеция Исиена Лиуди || 19 || Кап-Аитьен
|-
|  || Моника Элвин || 19 || Роатан
|-
|  || Жаклин Вонг || 24 || Гонконг
|-
|  || Аннамария Ракоши || 21 || Дебрецен
|-
|  || Сигридур Дагбьёрт Асгейрсдоттир || 22 || Рейкьявик
|-
|  || Навнет Каур Диллон || 20 || Патиала
|-
|  || Ваня Лариса || 17 || Понтианак
|-
|  || Ифе Уолш || 23 || Клонмел
|-
|  || Сара Бадерна || 22 || Кастель-Аркуато
|-
|  || Джина Харгитей || 18 || Кингстон
|-
|  || Мичико Танака || 23 || Сидзуока
|-
|  || Айнура Толеуова || 18 || Талдыкорган
|-
|  || Ванги Гитонга || 23 || Момбаса
|-
|  || Мин-дзи Парк || 24 || Пусан
|-
|  || Антигона Сейдиу || 19 || Приштина
|-
|  || Жибек Нукеева || 19 || Бишкек
|-
|  || Ева Домбровская || 22 || Елгава
|-
|  || Карен Грави || 22 || Бейрут
|-
|  || Мамахлапе Мацосо || 19 || Масеру
|-
|  || Рута Мазуревичюте || 22 || Гарлява
|-
|  || Кристина Спасеноска || 21 || Кичево
|-
|  || Мелиндер Бхуллар || 20 || Куала-Лумпур
|-
|  || Донна Лейланд || 24 || Аттард
|-
|  || Джули Лебрассер || 19 || Дукос
|-
|  || Натали Лесаж || 18 || Гранд-Бэй
|-
|  || Мэрилин Чагойя || 23 || Поса-Рика-де-Идальго
|-
|  || Валерия Цуркан || 21 || Тирасполь
|-
|  || Пагмадулам Сухбаатар || 20 || Улан-Батор
|-
|  || Ивана Милойко || 19 || Котор
|-
|  || Паулина Малулу || 24 || Виндхук
|-
|  || Ишани Шреста || 21 || Катманду
|-
|  || Жаклин Стинбек || 23 || Друнен
|-
|  || Элла Лэнгсфорд || 20 || Окленд
|-
|  || Лус Мери Дечена Ривера || 23 || Халапа
|-
|  || Анна Баннер || 18 || Байэлса
|-
|   || Меган Грин || 23 || Лисберн
|-
|  || Александра Бэкстрем || 23 || Осло
|-
|  || Вирджиния Эрнандес || 23 || Панама
|-
|  || Коралл Руис Рейес || 22 || Луке
|-
|  || Эльба Фахсбендер || 21 || Лима
|-
|  || Меган Янг || 23 || Олонгапо
|-
|  || Катаржина Кшешовская || 22 || Крыница-Здруй
|-
|  || Элизабет Родригес || 20 || Порту
|-
|  || Надяли Торрес || 25 || Кагуас
|-
|  || Андреа Чиру || 20 || Брэила
|-
|  || Эльмира Абдразакова || 18 || Междуреченск
|-
|  || Тревичия Адамс || 22 || Бастер
|-
|  || Пенина Пау || 21 || Апиа
|-
|  || Джейми Бауэрс || 24 || Эдинбург
|-
|  || Александра Докнич || 18 || Пожаревац
|-
|  || Агнес Джерри || 19 || Виктория
|-
|  || Мария-Анна Зенье || 18 || Сингапур
|-
|  || Каролина Хомистекова || 19 || Оравски Подзамок
|-
|  || Майя Котич || 24 || Нова-Горица
|-
|  || Мэрилин Рамос || 22 || Клерксдорп
|-
|  || Модонг Мануэла || 21 || Джуба
|-
|  || Елена Ибарбиа || 18 || Сан-Себастьян
|-
|  || Иреша Асанки де Сильва || 22 || Коломбо
|-
|  || Агнета Мирман || 19 || Стокгольм
|-
|  || Синди Виллинер || 18 || Цюрих
|-
|  || Бриджит Лаймо || 20 || Дар-эс-Салам
|-
|  || Натали Каняпак Фоксомбун || 22 || Удонтхани
|-
|  || Шеррече Вильяфана || 19 || Сан-Фернандо
|-
|  || Хиба Тельмуди || 22 || Габес
|-
|  || Рувейда Оксуз || 19 || Стамбул
|-
|  || Стелла Нантумбве || 22 || Кампала
|-
|  || Анна Заячковская || 21 || Ивано-Франковск
|-
|  || Оливия Джордан || 24 || Талса
|-
|  || Петра Кабрера || 21 || Шарлотта-Амалия
|-
|  || Рахима Ганиева || 18 || Ташкент
|-
|  || Карен Сото || 21 || Маракайбо
|-
|  || Лаи Хуонг Тао || 22 || Куангнинь
|-
|  || Габриель Шоу || 19 || Рексем
|-
|  || Кристина Мвааба || 25 || Лусака
|-
|}

 Судьи 
Список судей:
 Джулия Морли — председатель конкурса красоты
 Донна Дерби
 Дерек Уилер
 Майк Диксон — музыкальный руководитель
 Эндрю Минарик
 Винет Джайн
 Азра Акын — Мисс мира 2002
 Морис Монтгомери Хотон-Джеймс
 Кен Уорик
 Лилиана Таноесоедибжо — владелец и национальный директор Мисс Индонезия.
 Листяна ирман гусман
 Сильвия Агунг Лаксоно
 Коретта Капойос Баюсено

 Примечание 

 Дебютировали 

      Вернулись 

 Последний раз участвовали в 1975 году:
  Последний раз участвовали в 1978 году:
   Последний раз участвовали в 1988 году:
  Последний раз участвовали в 2001 году:
  Последний раз участвовали в 2005 году:
  Последний раз участвовали в 2008 году:
  Последний раз участвовали в 2010 году:
   Последний раз участвовали в 2011 году:
      Обозначения 

 Замены 
   Отказались 
     — Из-за политики
   — Рэйчел Де Ла Фуэнте
  — Мерседес Биссио Дель Пуэрто
  Не соревновались 
Примечание: эти страны должны были дебютировать или вернуться в Мисс Мира, но не участвовали.
   — Кристина Спенсер
  — Дайан Иллиансен
  — Присцилла Коллингсворт
    '''

Спор

Примечания

См. также 
 Мисс Вселенная 2013
 Мисс Интернешнл 2013
 Мисс Земля 2013

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 «Мисс мира — 2013» стала красавица из Филиппин

Мисс мира
События 28 сентября
Сентябрь 2013 года
2013 год в Индонезии
Южная Кута